Лісівщина:
 Лісівщина — село в Житомирському районі Житомирської області
 Лісівщина — село в Коростенському районі Житомирської області